Le White Star de Woluwe est un ancien club de football bruxellois fondé en 1909, qui fusionna une première fois avec le Racing Club de Bruxelles, puis avec le Daring Club de Bruxelles, pour donner naissance au RWD Molenbeek.
 White Star est un film allemand réalisé par Roland Klick en 1983.
 Le White Star est un cidre anglais produit dans le comté de Somerset par la Gaymer Cider Company.
 La White Star est une navette spatiale fictive présente dans la série de science-fiction Babylon 5.
 La White Star Line est une compagnie maritime du début du  à la moitié du XX, notamment propriétaire du Titanic.
 Le White Star Woluwe est un club de football belge évoluant en Division 3A Nationale.
 Le White Star Hockey Club est un club belge de hockey sur gazon dont l'équipe première évoluera pour la saison 2010-2011 en Division 1. Son nom actuel exact est le "Royal Evere White Star Hockey Club".
 White Star, une maison d'édition italienne appartenant à De Agostini Libri S.p.A..
 Les White Stars sont un groupe de schlager autrichien.